Waszkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Waszkiewicz (1901–1945), polnisch-russischer Generalmajor der Polnischen Volksarmee im Zweiten Weltkrieg
 Daniel Waszkiewicz (* 1957), polnischer Handballspieler und -trainer